zdarzenie losowe w teorii prawdopodobieństwa
 zdarzenie losowe w prawie ubezpieczeń gospodarczych